«Cucumber Castle» — сьомий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1970 році.

Список композицій 

 «If I Only Had My Mind on Something Else» — 2:33
 «I.O.I.O.» — 2:57
 «Then You Left Me» — 3:11
 «The Lord» — 2:19
 «I Was the Child» — 3:14
 «I Lay Down and Die» — 3:35
 «Sweetheart» — 3:09
 «Bury Me Down by the River» — 3:25
 «My Thing» — 2:19
 «The Chance of Love» — 2:28
 «Turning Tide» — 3:09
 «Don't Forget to Remember» — 3:28

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Квітень 1970